

Codici 
 ANX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Andenes (Norvegia)
 anx – codice ISO 639-3 della lingua andra-hus

Altro 
 Anx – popolo dell'universo fantascientifico di Guerre stellari